Гарбінє Мугуруса і Роміна Опранді були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі. 
Тімеа Бабош і Крістіна Младенович виграли титул, у фіналі перемігши пару Лаура Зігемунд і Марина Заневська з рахунком 6–1, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, парний розряд
2015, парний розряд
2015 у марокканському спорті